Melinnampharete är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Annenkova 1937. Melinnampharete ingår i familjen Ampharetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Melinnampharete